Brieulles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Brieulles-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Brieulles-sur-Bar, departementet Ardennes i regionen Grand Est,